Atbara peut faire référence à :
 Atbara, rivière d’Éthiopie, affluent du Nil ;
 Atbara, ville du Soudan dans l’État du Nil.